Виньяйш:

 Виньяйш — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, входит в округ Браганса.
 Виньяйш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Виньяйш — средневековый замок в поселке Виньяйш округа Браганса Португалии.